SIB steht als Abkürzung für:

 Natrium-Ionen-Akkumulator (englisch sodium-ion battery)
 Sächsische Innovations- und Beteiligungsgesellschaft, siehe Ostsächsische Sparkasse Dresden #Organisationsstruktur
 School of International Business Bremen, siehe Hochschule Bremen #Fakultät 1: Wirtschaftswissenschaften
 Schule im Blickpunkt, deutsches Schulmagazin
 Schweizerisches Institut für Bioinformatik (auch: Swiss Institute of Bioinformatics)
 Schweizerisches Institut für Betriebsökonomie in Zürich
 Sowjetisches Informationsbüro (1941–1961)
 Special Investigation Branch, die Kriminalabteilungen der Royal Military Police in Großbritannien
 Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement
 Straßeninformationsbank, eine Reihe von Programmen und Datenbanken zur Verwaltung der Straßeninfrastruktur in Deutschland

SiB steht als Abkürzung für:
 Schmetterlinge im Bauch, deutsche Telenovela
 Sicherheitsbeauftragter nach deutschem Arbeitsschutzrecht

Sib steht für:
 Sib (Oman), Stadt in Oman
 Sib, Originaltitel des französisch-iranisch-niederländischen Films Der Apfel (1998) von Samira Makhmalbaf

Abkürzung